Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2018 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger war Roger Federer, der im Viertelfinale ausschied. Erstmals in der Open Era erreichten vier über 30-jährige Tennisspieler ein Grand-Slam-Halbfinale: Novak Đoković (31 Jahre), Rafael Nadal und Kevin Anderson (beide 32) sowie John Isner (33). Das erste Halbfinale zwischen Anderson und Isner konnte erst nach einer Spielzeit von 6:36 Stunden entschieden werden, was es zum zweitlängsten Spiel der Turniergeschichte sowie zum bisher drittlängsten Match der Tennisgeschichte machte (am bislang längsten Spiel der Tennisgeschichte war ebenfalls Isner beteiligt).

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships für die Herren fand vom 25. bis 28. Juni 2018 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen sieben Lucky Loser.

Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Herreneinzel
2018